The Passionate Pilgrim – film del 1921 diretto da Robert G. Vignola
The Passionate Pilgrim – film tv del 1949 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
The Passionate Pilgrim – cortometraggio del 1984 diretto da Charles Wallace